Dade County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dade County (Georgia)
Dade County (Missouri)